Фернет-Бранка () — марка итальянского особо горького и крепкого травяного бальзама фернет, (категория наиболее горьких из итальянских биттеров — амаро); изобретён в 1845 году. Наиболее известный из итальянских биттеров.

История 
Производится в Милане с 1845 года (по некоторым источникам — с 1863). Создателем этого алкогольного напитка считется Бернардино Бранка либо его жена Мария Скала (в замужестве — Бранка). Рецепт также приписывали мифическому шведскому доктору Ферне, якобы прожившему благодаря своему бальзаму более ста лет. Первоначально рекламировался как лекарственное средство от холеры, желудочных заболеваний, нервных расстройств и других недугов.

Производство 
Выпускается фирмой Fratelli Branca Distillerie S.r.l. по сохраняющемуся в тайне семейному рецепту. Известно, что напиток настаивается на 27 различных травах: алоэ из Южной Африки, ревень из Китая, горечавка из Франции, галанда из Индии, ромашка из Италии, а также шафран, мирра и цветки бузины и других. Напиток созревает в течение года в дубовых бочках. Содержание алкоголя — от 39 % до 43 %. Ликер значительно менее сладок по сравнению с другими амаро. Компания выпускает также более сладкий ликёр со вкусом мяты Brancamenta.

Употребление 
Употребляется в качестве дижестива как в чистом виде, так и в коктейлях и со льдом.

В Аргентине, где Фернет-Бранка особенно популярен с начала XX века, часто употребляется с кока-колой.

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Fernet Branca

Итальянская кухня
Бальзамы
Биттеры